{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Western & Southern Financial Group Women's Open 
 | rok = 2010 
 | datum=9. - 15. srpna 2010
| ročník=109.
| místo=Cincinnati
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=2 000 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Kim Clijstersová
| champwd=  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková
}}

Tenisový turnaj na okruhu WTA Western & Southern Financial Group Women's Open 2010' se konal ve dnech 9. - 15. srpna v americkém Cincinnati venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 000 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Jamie Hamptonová
  Christina McHaleová
  Coco Vandewegheová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Gréta Arnová
  Sorana Cîrsteaová
  Kimiko Dateová
  Věra Duševinová
  Bojana Jovanovská
  Vania Kingová
  Alla Kudrjavcevová
  Nuria Llagosteraová Vivesová
  Ajumi Moritová
  Monica Niculescuová
  Anastasia Rodionovová

 Významné odhlášené hráčky 
  Justine Heninová (zranění lokte)
  Samantha Stosurová (zranění ramene)
  Serena Williamsová (zranění nohy)
  Venus Williamsová (zranění kolene)
  María José Martínezová Sánchezová (zranění kolene)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly. První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (semifinále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (finále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Jekatěrina Makarovová (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2009